Березовогатська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад УРСР та України.

 Березовогатська сільська рада — Київська область, Червоноармійський район.
 Березовогатська сільська рада — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район.